Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

411e régiment d'artillerie
411e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires